Итальянский институт культуры () — некоммерческая организация правительства Италии, находится в ведении Министерства иностранных дел Италии. Основными задачами института являются распространение итальянской культуры и обучение итальянскому языку в других странах. Существует 90 институтов в различных странах мира.

В Москве 
Итальянский институт культуры в Москве расположен в Басманном районе.

 Адрес: 107078 Москва, Малый Козловский пер., д. 4

Институт занимает бывший особняк А. И. Обуховой. Здание построено в 1891 году по переработанному проекту архитектора Л. Н. Кекушева, позднее перестроено.

В Санкт-Петербурге 
Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге расположен а здании Генерального консульства Итальянской Республики в Санкт-Петербурге.

 Адрес: 190068, Санкт-Петербург, Театральная площадь, д. 10.

15 октября 2012 года в помещении института открылась медиатека-библиотека. При институте действуют курсы итальянского языка.

См. также 
 Страда, Витторио
 Посольство Италии в Москве
 Британский совет

Ссылки 
 Istituti Italiani di Cultura all’estero.
 Итальянский институт культуры в Москве. Официальный сайт.
 Сайт Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге

Организации Италии
Внешняя политика Италии